Banon (Alpes-de-Haute-Provence), een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 Banon (kaas), een zachte Franse kaas met een onbewerkte korst die 's zomers van geitenmelk gemaakt wordt en 's winters van schapenmelk
 Bañón, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Kanton Banon, een kanton van het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 Tristane Banon, een Frans journaliste en schrijfster